Шангај може бити:

Шангај, вишемилионски град у Кини.
Шангај (Нови Сад), предграђе у Новом Саду.
Шангај (Батајница), предграђе у Батајници.